

Informatica 
 Particle Swarm Optimization – algoritmo

Codici 
 PSO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pasto (Colombia)

Guerra 
 PSO - Peace Support Operations, operazione militare che ha lo scopo di eliminare le cause di un conflitto in corso

Religione 
 P.S.O. – Piccole Suore dell'Operaio